A 2009–2010-es magyar női vízilabda-bajnokság a huszonhetedik magyar női vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tíz csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak. Az alapszakasz után az 1-6. és a 7-10. helyezettek egymás közt még két kört játszottak (a pontokat nem vitték magukkal). A középszakasz után a rájátszásban az 1-4. és az 5-10. helyezettek egymás közt még két kört játszottak a végső helyezésekért (az 1-4. helyezettek megtartották a középszakaszból az egymás elleni eredményeket).

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Középszakasz

1–6. helyért

7–10. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Rájátszás

1–4. helyért

5–10. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Magyar Vízilabda Szövetség

Női vízilabda-bajnokság évei
Magyarnoivizilabdabajnoksag
Magyarnoivizilabdabajnoksag